4X  – Four-cross, competizione di mountain bike
4X  – sottogenere di videogiochi strategici